Тищенко Олег Іванович (1942) — політик, народний депутат України 6 скликання, член ВО «Батьківщина».
 Тищенко Олег Олександрович (29 жовтня 1969) — український політик, журналіст, громадський діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок